Фирма — многозначное слово.

 Фирма — организация (компания или корпорация), владеющая одним или несколькими предприятиями и использующая экономические ресурсы для производства товаров и оказания услуг с целью получения прибыли.
 «Фирма» (роман) () — юридический триллер американского автора Джона Гришэма, написан в 1991 году.
 «Фирма» () — телевизионная драма по мотивам одноимённого романа Джона Гришэма.
 «Фирма» — название фильмов:
 «Фирма» () — телефильм на тему околофутбольного насилия, Великобритания, 1988 год. Режиссёр — Алан Кларк.
 «Фирма» () — триллер по роману Джона Гришэма с Томом Крузом, США, 1993 год. Режиссёр — Сидни Поллак.
 «Фирма» () — ремейк фильма 1988 года, Великобритания, 2009 год. Режиссёр — Ник Лов.
 Die Firma — восточно-германская рок-группа (1983—1993).

См. также 
 Фирма-однодневка